Rătești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rătești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș

 Rătești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Rătești (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare

In ähnlicher Schreibweise gibt es ebenfalls in Rumänien:
 Rățești, Dorf im Kreis Dâmbovița